Die VFF National Super League (aus Sponsorengründen auch TVL National Super League, bis 2009 VFF Bred Cup) wurde 2005 von der Vanuatu Football Federation gegründet und ist mit der PVFA Premier League die höchste Spielklasse des nationalen Fußballverbands von Vanuatu. Der Sieger qualifiziert sich automatisch für die OFC Champions League.

Format 
Seit 2016 nimmt der stärkste regionale Fußballverband Port Vila Football Association (PVFA) nicht mehr an der National Super League teil. Somit spielen Vereine von sieben nationalen Fußballverbänden Vanuatus in drei Gruppen um eine Qualifizierung für die finale Runde. Der Gewinner dieser Endrunde qualifiziert sich, zusammen mit dem Sieger der PVFA Top Four Super League, für die OFC Champions League.

Saison 2018 
Insgesamt nahmen 2018 15 Vereine an der VFF National Super League teil. In der ersten Runde wurden diese gleichmäßig auf drei Gruppen aufgeteilt und spielten jeweils einmal gegeneinander. Die drei Erst- und zwei besten Zweitplatzierten qualifizierten sich für die finale Gruppenphase, die im November lief. Hier setzte sich zum ersten Mal Malampa Revivors FC durch und qualifizierte sich für die OFC Champions League 2019.

Finalrunde

Bisherige Sieger

Anzahl der Meistertitel

Weblinks 
 Übersicht der Saisons bei RSSSF (englisch)

Fußballwettbewerb in Vanuatu